

De quoi parle-t-on ? 
 En zoologie, la carcinologie est la branche de l’histoire naturelle consacrée à l'étude des crustacés et les carcinologistes sont les scientifiques spécialistes de ces animaux.
 En médecine, la carcinologie est l'un des noms que l'on donnait autrefois à l'oncologie, appelée aussi cancérologie.

La carcinologie dans la médecine 
C'est une spécialité qui regroupe l'ensemble des informations et des études concernant le cancer. Elle a pour rôle le diagnostic, le traitement, la recherche ainsi que l'épidémiologie.

Le diagnostic 
Il y a en premier lieu un examen clinique. Il dépiste souvent le cancer et juge de l'envahissement local lorsqu'il touche un organe superficiel.

Par la suite ont lieu des examens radiologiques et échographiques (IRM et scintigraphie).

Il y a ensuite un diagnostic histologique, qui permet de savoir si le cancer est agressif, le type de ses cellules, de déterminer les caractéristiques biochimiques et maintenant immunologiques, de préciser son stade, et de déterminer le traitement le mieux adapté.

Le traitement 
Différents traitements existent en fonction du type de cancer.

On en retrouve trois, la chimiothérapie, la radiothérapie et le traitement immunologique.

Voir aussi 
 Crustacé
 Catégorie listant des carcinologistes
 Liste de carcinologistes (non exhaustive, mais contient les plus connus)